Ситно може бити:

 Ситно (Пргомет), насељено мјесто у општини Пргомет, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска
 Ситно (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република